Mitchison est un patronyme porté notamment par ;

 Avrion Mitchison (1928-2022), zoologiste et immunologiste britannique ;
 Denis Mitchison (1919-2018), bactériologiste britannique ;
 Dick Mitchison (1894-1970), homme politique travailliste britannique ;
 Murdoch Mitchison (1922-2011), zoologiste britannique ;
 Naomi Mitchison (1897-1999), romancière, poétesse, auteure de littérature jeunesse écossaise ;
 Rosalind Mitchison (1919-2002), historienne et universitaire anglaise spécialisée dans l'Histoire sociale écossaise ;
 Tim Mitchison (1958-), biologiste cellulaire et biologiste des systèmes américain.